Stegmüller ist der Familienname folgender Personen
 Friedrich Stegmüller (1902–1981), deutscher Theologe, Herausgeber des Repertorium Biblicum Medii Aevi
 Hans Stegmüller (1920–2015), deutscher Bratschist
 Heinrich Stegmüller, deutscher Verfasser astrologisch-medizinischer Handschriften
 Otto Stegmüller (1906–1970), deutscher Theologe 
 Paul Stegmüller (1850–1891), deutscher Architekt, Büro zusammen mit Ernst von Ihne
 Renate Stegmüller (* 1946), deutsche Dokumentarfilmerin
 Wolfgang Stegmüller (1923–1991), deutsch-österreichischer Philosoph

 Gabriele Stegmüller-Zimmermann (1925–2011), deutsche Flötistin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Wolfgang-Stegmüller-Preis, Preis der Gesellschaft für Analytische Philosophie (GAP) zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet der analytischen Philosophie